Kostelů zasvěcených svatému Leonardu je více:

Česká republika:
 Kostel svatého Leonarda (Dolní Vltavice)
 Kostel svatého Leonarda (Hněvotín)
 Kostel svatého Leonarda (Mušov)
 Kostel svatého Leonarda (Údrč)
 Kostel svatého Leonarda (Úmyslovice)
a další…

zahraničí:
 Kostel svatého Leonarda (Lipnica Murowana) v Polsku
 Kostel svatého Leonarda (Tamsweg) v Rakousku

Související články 
 Kostel svatého Linharta